John St Aubyn, 3 baronnet, (1696-1744)
 John St. Aubyn (1758-1839)
 John St. Aubyn (1829-1908)